Le championnat de Suède de football 2003 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Bilan de la saison 

Championnat de Suède de football
Suede
Sport en Suède en 2003